Иолла () — отец государственного деятеля Древней Македонии IV века до н. э. Антипатра.

Как отметил историк Дж. Грейнджер, Иолла, вне сомнения, был влиятельным человеком. Согласно византийскому словарю «Суда», Иолла был из . Этот город располагался в Халкидиках, но его точное местонахождение неизвестно.

Возможно, именно об этом Иолле сообщает Фукидид в своей «Истории», описывая события 432 года до н. э. Тогда македонский царь Пердикка II в очередной раз изменил Афинам и выступил на стороне потидян и отряда пелопоннесцев  во время событий, связанных с осадой Потидеи. Правителем на своё место Пердикка назначил Иоллу.

Сыном Иоллы был Антипатр.

Литература 
Первичные источники
 Suda, s.v. ’Αντίπατρος, Α 2703
 Фукидид. История (I.62.2)

Исследования
 Grainger J. D. Antipater’s Dynasty: Alexander the Great’s Regent and his Successors. — 2019. ISBN 978-1-52673-088-6. P. 3-4.
 Heckel W. Who’s Who in the Age of Alexander the Great: Prosopography of Alexander’s Empire. — 2006. ISBN 978-1-4051-1210-9. P. 35.

Персоналии:Древняя Македония
Персоналии V века до н. э.